

États-Unis 
 Longtown, une ville du comté de Perry, dans le Missouri.
 , une communauté du comté de Panola, dans le Mississippi.
 Longtown, une communauté du comté de Darke, dans l'Ohio.
 Longtown, une census-designated place du comté de Pittsburg, dans l' Oklahoma.

Royaume-Uni 
 Longtown, une ville de Cumbria, en Angleterre.
 Longtown, un village du Herefordshire, en Angleterre.
 Longtown, un townland du comté d'Antrim, en Irlande.